Ямвлих:

 Ямвлих I (ум. 31 до н. э.) — князь Эмесы
 Ямвлих II (ум. 14) — царь Эмесы в 20 до н. э. — 14 н. э.
 Ямвлих — сирийский грекоязычный писатель II века н. э.
 Ямвлих (245/280—325/330) — античный философ-неоплатоник, ученик Порфирия, глава Сирийской школы неоплатонизма в Апамее.